Wow ali WoW je lahko:

 Wow! - močan radijski signal, ki so ga zaznali leta 1977 z radijskim teleskopom 
 Wow (pesem, Kylie Minogue) - pesem z albuma X (2007) avstralske pevke Kylie Minogue
 World of Warcraft (WoW), MMORPG videoigra založnika Blizzard Entertainment (2004)